Rémi Sergio, né le  à Marseille, est un footballeur français. Il évolue au poste de milieu offensif au FC Villefranche Beaujolais.

Biographie 

Avec le club du Sporting Charleroi, il dispute 26 matchs en première division belge, sans inscrire de but.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur français
Joueur du Royal Charleroi Sporting Club
Joueur de Marseille Consolat
Joueur du FC Martigues
Joueur de l'US Marseille Endoume Catalans
Joueur du Nîmes Olympique
Joueur du FC Villefranche Beaujolais
Naissance en décembre 1987
Naissance à Marseille